El Gran Premio de Malasia de 1995 fue la segunda prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1995. Tuvo lugar el fin de semana del 31 de marzo al 2 de abril de 1995 en el Circuito de Shah Alam.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

Gran Premio de Malasia de Motociclismo